Aurelio Liotta – generale e politico italiano
 Eliana Liotta – giornalista italiana
 Ray Liotta – attore statunitense
 Santo Liotta – politico italiano
 Silvio Liotta – politico italiano

Stadio 
 Stadio Dino Liotta – impianto calcistico di Licata (AG) che ospita le partite dell'omonima squadra di calcio